Herwegen ist der Familienname folgender Personen:

 August Herwegen (* 1879), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Breslau
 Ildefons Herwegen (1874–1946), deutscher Benediktinerabt, Historiker und Liturgiker
 Leo Herwegen (1886–1972), deutscher Politiker (CDU), Landesminister in Sachsen-Anhalt und Opfer eines Schauprozesses in der DDR
 Peter Herwegen (1814–1893), deutscher Maler, Zeichner, Lithograf